Неукротимый:
 В искусстве:
Неукротимый — кинофильм Робина Дэвиса и Алена Делона 1983 года. Экранизация одноимённого романа Андре Кароффа.
 Неукротимая Анжелика — фильм 1967 года. Экранизация одноимённого романа Анн и Серж Голон.
 Неукротимый кулак — фильм режиссёра Чжан Чэ 1969 года.
 Неукротимая восьмёрка — фильм режиссёра Ло Вэя 1971 года.
 Кура неукротимая — фильм Гусейна Сеидзаде 1969 года. Экранизация одноимённого романа Исмаила Шихлы.
 Неукротимая планета — роман американского писателя-фантаста Гарри Гаррисона.
 Неукротимая Хильда — телесериал телекомпании «Глобу» 1998 года.
 Неукротимый — китайский телесериал 2019 года.

 В технике:
 «Неукротимый» — советский эскадренный миноносец проекта 56-ЭМ.
 «Неукротимый» — советский сторожевой корабль проекта 1135М.

См. также:
 Неистовый — детектив режиссёра Романа Поланского 1988 года.